Damavand (ciutat), ciutat de l'Iran 
 Muntanya Damavand, muntanya de l'Iran 
 Masmughans de Dunbawand, dinastia zoroastriana que els àrabs van trobar a la regió de Damawand al nord de Rayy.